Dorothea von Schleswig-Holstein-Sonderburg ist der Name folgender Personen:
* Dorothea Louise von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (1663–1721), Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg und Äbtissin des Adeligen Klosters Itzehoe 
 Dorothea von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (1685–1761), Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck und Markgräfin von Brandenburg-Bayreuth
 Dorothea Sophie von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1636–1689), Urenkelin des dänischen Königs Christian III. und Tochter von Herzog Philipp von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
 Dorothea Hedwig von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Norburg (1636–1692), Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Norburg, Äbtissin von Gandersheim und Reichsfürstin
 Dorothea von Sachsen-Coburg und Gotha (1881–1967), durch Heirat Herzogin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg